

Bande dessinée 
 Les Dalton à la noce (1993), cent-quatrième histoire de la série Lucky Luke de Morris, Xavier Fauche et Jean Léturgie

Cinéma 
 Une noce au village (1901), court métrage français de Georges Méliès
 Satan fait la noce (1907), film muet français de Louis Feuillade
 Tom fait la noce (1951),  court métrage d'animation de la série américaine Tom et Jerry de William Hanna et Joseph Barbera 
 Noce blanche (1989), film français de Jean-Claude Brisseau
 Charlot fait la noce (1915),  film américain de Charles Chaplin
 Drôle de noce (1952), film français de Léo Joannon
 Nuit de noce chez les fantômes (1986), film américain de  Gene Wilder
 Noce en Galilée (1987), film franco-belgo-palestinien de Michel Khleifi

Hydronyme 
 Noce (Basilicate), cours d'eau d'Italie
 Noce (Trentin-Haut-Adige), cours d'eau d'Italie

Littérature 
 Avant la noce (1880), nouvelle d'Anton Tchekhov
 Voyage de noce (Maupassant) (1882), nouvelle de Guy de Maupassant

Musique 
 Il noce di Benevento (1812), ballet de Salvatore Viganò sur une musique de Franz Xaver Süßmayr
 Où est passée la noce ? (1975), album de Beau Dommage

Patronyme 
 Teresa Noce (1900-1980), militante, résistante, féministe et syndicaliste italienne
 Augusto Del Noce (1910–1989), politologue, philosophe et homme politique italien 
 Vincent Noce (1951), journaliste français

Peinture 
 Le Repas de noce (1567 ou 1568), peinture de Pieter Brueghel l'Ancien
 L'Arrivée d'un sorcier à une noce paysanne (1875), tableau de Vassili Maksimov
 Noce dans une famille boyarde (1883), tableau de Constantin Makovski

Télévision 
 La Dernière Noce (2010), téléfilm américain de Paul Shapiro

Théâtre 
 Noce (Lagarce) (1982), pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce

Toponyme 
 Canton de Nocé, ancienne division administrative française de l'Orne
 Église Saint-Martin de Nocé, église catholique située à Nocé
 Hôtel de Nocé, ancien hôtel particulier de Paris
 Manoir de Barville (Nocé), édifice situé à Perche en Nocé
 Nocé, ancienne commune française de l'Orne
 Perche en Nocé, commune française de l'Orne
 Viaduc Noce, pont autoroutier italien de Basilicate

Voir aussi